În fonetică, consoana oclusivă velară surdă este un sunet consonantic care apare în aproape toate limbile. Simbolul său fonetic este . În limba română se notează cu litera C sau mai rar cu litera K și apare în cuvinte precum cap , acum , loc , karate . Trebuie precizat că literele C și K pot avea în limba română mai multe valori fonetice (v. articolele respective).

Pronunție 

 
 
 
 
 

Oclusivă velară surdă, Consoană